На овој страници се налазе састави екипа учесница Светског првенства у хокеју на леду 2019, које се одржава у Братислави и Кошицама у Словачкој.

На првенству учествује укупно 16 репрезентација. Свака репрезентација у свом саставу може имати најмање 15 играча на позицијама у нападу и одбрани и 2 голмана, односно максимално до 22 играча у пољу и 3 голмана. Сваки играч мора бити држављанин земље коју представља, односно у случају промене држављанства да је најмање две године наступао у националном првенству своје нове домовине. Уколико у току трајања првенства дође до повреде неког од играча свака екипа има право да уместо повређеног играча у тим накнадно уврсти новог играча. Списак играча мора бити званично објављен пре првог састанка директората првенства. Свака репрезентација мора да достави званичан састав за сваку утакмицу најкасније два сата пре почетка меча.

Група А

Примарни списак од 28 хокејаша француског тима објављен је 22. априла, док је коначан списак играча објављен 10. маја. 

Селектор:  Питер Расел

Примарни списак са 22 хокејаша данског тима објављен је 28. априла. 

Селектор:  Хејнц Елерс

Шири списак репрезентативаца Канаде објављен је 29. априла, док је коначан списак објављен неколико дана пред почетак првенства. 

Селектор репрезентације:  Ален Вињо

Примарни списак са 27 хокејаша немачког тима објављен је 30. априла, док је коначан списак играча објављен 8. маја. 

Селектор:  Тони Седерхолм

Примарни списак од 22 хокејаша америчког тима објављен је 1. маја 2019. године. 

Селектор:  Џеф Блашил

Примарни списак са 28 хокејаша словачког тима објављен је 3. маја, док је коначан списак играча објављен 8. маја. 

Селектор:  Крег Ремзи

Примарни списак од 28 хокејаша финског тима објављен је 28. априла, док је коначан списак играча објављен 5. маја. 

Селектор:  Јука Јалонен

Примарни списак од 28 хокејаша француског тима објављен је 29. априла, док је коначан списак играча објављен 8. маја. 

Селектор:  Филип Бозон

Група Б

Примарни списак играча аустријског тима са 29 имена објављен је 29. априла, док је коначни списак објављен 6. маја. 

Селектор:  Рожер Бадер

Примарни списак играча итслијанског тима са 29 имена објављен је1. маја. 

Селектор:  Клејтон Бедаз

Примарни списак играча летонског тима са 26 имена објављен је 30. априла, док је коначни списак објављен 10. маја. 

Селектор:  Боб Хартли

Коначни списак играча норвешког тима објављен је 2. маја. 

Селектор:  Петер Торесен

Примарни списак руског тима на коме се налазило 30 имена објављен је 29. априла, док је коначан списак играча објављен 8. маја. 

Селектор:  Иља Воробјов

Примарни списак чешког тима на коме се налазило чак 36 имена објављен је 28. априла, док је коначан списак играча објављен 5. маја. 

Селектор:  Милош Риха

Примарни списак швајцарског тима на коме се налазило 29 имена објављен је 28. априла, док је коначан списак играча објављен 4. маја. 

Селектор:  Патрик Фишер

Примарни списак шведског тима на коме се налазило 18 имена објављен је 30. априла, док је коначан списак играча објављен десетак дана касније. 

Селектор:  Рикард Гренборг

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду 2019.

Референце

Спољашње везе 
 Званичан веб сајт првенства

Светско првенство у хокеју на леду 2019.